Plusieurs courses portent le nom de Paris-Mantes :
 une course motorisée disputée en 1896.
 une course cycliste annuelle, disputée pour la première fois en 1945.

L'Autoroute A13 est la voie rapide reliant Paris à Mantes.